Emrah ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft.

Namensträger 

 Emrah (Sänger) (Emrah Erdoğan; * 1971), türkischer Sänger und Schauspieler
 Emrah Başsan (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Emrah Bozkurt (* 1980), türkischer Fußballspieler
 Emrah Dağ (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Emrah Erdoğan (* 1988), deutscher Terrorist
 Emrah Eren (* 1978), türkischer Fußballspieler
 Emrah Günden (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Emrah Kol (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Emrah Metoğlu (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Emrah Özmen (* 1983), türkischer Eishockeyspieler
 Emrah Serbes (* 1981), türkischer Schriftsteller
 Emrah Tekin (* 1989), deutscher Webvideoproduzent
 Emrah Tuncel (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Emrah Umut (* 1982), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname